Joachim von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön ist der Name folgender Personen:
* Joachim Ernst von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (1595–1671), erster Herzog von Schleswig-Holstein-Plön, siehe Joachim Ernst (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön)
 Joachim Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (1668–1722), dritter Herzog von Schleswig-Holstein-Plön, siehe Joachim Friedrich (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön)